Inschallah steht für:
 Inschallah, häufig benutzte Redewendung

Inschallah ist der Titel der folgenden Werke:
 Inschallah (Roman), Roman von Oriana Fallaci
 Bloch: Inschallah, 20. Folge der Fernsehserie Bloch
 Inschallah (2017), Dokumentarfilm von Judith Keil